Kuskokwim steht für:
 Kuskokwim Bay, eine Bucht in Alaska
 Kuskokwim Mountains, einen Gebirgszug in Alaska
 Kuskokwim River, einen Fluss in Alaska

Siehe auch:
 Yukon-Kuskokwim-Delta